Ninja, grup de mercenaris entrenats per la lluita.
 Shinobi (videojoc), videojoc per màquines recreatives aparegut el 1987.